Русская женщина может означать:
 Русская женщина — представительница русского народа.
 «Russian Woman» — песня российской певицы Манижи, вышедшая в 2021 году.

См. также 
 «Русские женщины» — поэма Николая Некрасова (1871—1872).